Фінал Кубка Футбольної ліги 2001 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2000—2001, 41-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 25 лютого 2001 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Бірмінгем Сіті» та «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2001
2001 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2001
2001 в англійському спорті